Estibe Aute peut désigner :
 le lieu-dit, dans la vallée de Cauterets dans le département des Hautes-Pyrénées (France), commune de Cauterets;
 la Crête d'Estibe Aute entre la vallée de Gaube et la vallée du Lutour.

Les lacs :
 les Lacs d'Estibe Aute (), 
 les Laquets d'Estibe Aute ().

Le sommet :
 le Pic d’Estibe Aute ().

Le col :
 le Col d'Estibe Aute ().

Le ruisseau :
 le Ruisseau d'Estibe Aute qui s’écoule des lacs.

Homonymie de toponyme